Luis III de Anjou (1403-Cosenza, 12 de noviembre de 1434). Rey titular de Nápoles, conde de Provenza y duque de Anjou y de Calabria, era hijo primogénito de Luis II de Nápoles y de Yolanda de Aragón por lo que era nieto por vía materna del rey Juan I de Aragón.

Vida

Pretendiente al trono de la Corona de Aragón 

Al ser nieto y sobrino-nieto de reyes aragoneses, fue uno de los seis candidatos al trono de la Corona de Aragón que surgieron cuando en 1410 falleció Martín I de Aragón sin descendencia directa legítima.

Contaba con importantes apoyos nobiliarios en Aragón (los Urrea) y en Valencia (los Centelles) y con las simpatías de la burguesía catalana, siendo uno de los dos candidatos mejor colocados (el otro era el conde Jaime de Urgel). Sin embargo, sus aspiraciones sufrieron un duro revés cuando uno de sus más incondicionales apoyos, el arzobispo de Zaragoza García Fernández de Heredia, fue asesinado por Antón de Luna, jefe del urgelismo aragonés. Sus partidarios le pidieron protección militar, pero dada la lejanía geográfica de Nápoles le fue imposible enviarla, lo que motivó que muchos de ellos cambiaran de bando y se inclinasen por apoyar a Fernando de Antequera, más próximo, y que, en su condición de regente de Castilla, tenía un gran ejército a su disposición.

Sus pretensiones al trono se vieron finalmente defraudadas en el Compromiso de Caspe que, en 1412, designó como rey a Fernando I de Aragón.

Reinado en Nápoles 

En 1417, a la muerte de su padre, Luis heredó el condado de Provenza y los derechos sobre el reino de Nápoles.

El reino de Nápoles se encontraba inmerso en un conflicto dinástico entre dos ramas de la misma familia: los Anjou-Durazzo y los Anjou que, desde la muerte en 1382 sin descendiencia directa de la reina Juana I de Nápoles, había provocado la coexistencia de dos líneas de reyes en disputa por el reino de Nápoles.

Cuando Luis ascendió al trono napolitano por la llamada rama legitimista (reyes titulares), Juana II ocupaba el trono por la rama Anjou-Durazzo. No obstante, Luis iba a conseguir un importante apoyo frente a su rival cuando logró que el papa Martín V lo coronase como rey de Nápoles el 4 de diciembre de 1419.

En 1423, tras lograr una alianza con Milán y Venecia, parecía que Luis iba a lograr acabar con el conflicto dinástico cuando consiguió reconciliarse con Juana II que nombró heredero a Luis. Sin embargo, esa decisión supuso el inicio de una nueva disputa ya que con anterioridad Juana II había adoptado a Alfonso V de Aragón, al tiempo que le nombraba su heredero. Alfonso V no renunció a sus derechos por lo que tras solucionar los problemas internos que tenía en sus posesiones ibéricas entablaría una guerra contra Juana II, Luis III y sus sucesores hasta que logró la victoria y obtuvo el trono de Nápoles en 1442.

Tras contraer matrimonio, en 1432, con Margarita de Saboya, murió sin descendencia a causa de la malaria, por lo que le sucedió en el trono su hermano, Renato I de Anjou.

Antepasados

Véase también
 Caballeros de la Argata

Bibliografía 
 Historia de España de la Edad Media, de Vicente Álvarez Palenzuela.  Barcelona, 2008, 3a ed., ISBN 978-84-344-6668-5
 El compromís de Casp (Resposta al Sr. Menéndez Pidal), de Ferran Soldevila. Barcelona, 1994, 3a ed., ISBN 84-232-0481-2.

Duques de Anjou
Condes de Provenza
Condes de Maine
Reyes de Nápoles del siglo XV
Casa de Valois-Anjou
Fallecidos por malaria
Distinguidos con el Estoque y Capelo benditos
Nacidos en Angers
Fallecidos en Cosenza